Ібн Хаушаб (араб. بن حوشب‎; нім. Ibn Hauschab) († 02.12.914, тобто 11 джумада аль-уля 302 року за мусульманським календарем) — відомий і продуктивний даї (місіонер) ісмаїлітов в Ємені.
 Хаушабі (султанат) () — султанат, що існував у Південній Аравії до середини XX століття.